Mercuriales est un mot qui peut désigner :
 en urbanisme, les Tours Mercuriales (ou les Mercuriales), deux tours construites à Bagnolet, en France ;
 au cinéma, Mercuriales, un film français réalisé par Virgil Vernier, sorti en 2014.

Voir aussi